Кубок европейских чемпионов 1958/59 — четвёртый розыгрыш этого турнира. Финал прошёл 3 июня 1959 года на стадионе «Некарштадион» в Штутгарте. Обладателем Кубка в четвёртый раз подряд стал испанский «Реал Мадрид».

Предварительный раунд 

|}

1/8 финала 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1958/59 на сайте УЕФА
 Статистика Кубка чемпионов 1958/59 на сайте RSSSF 

1958
Футбол в Европе в 1958 году
Футбол в Европе в 1959 году